Nichts versäumt  () — седьмой концертный альбом немецкой поп-певицы Nena. Альбом был выпущен 9 ноября 2018 года, и уже спустя неделю попал в немецкие чарты на 27-ю строчку, что является самым высоким показателем достигнутым концертным альбомом Nena. В музыкальных чартах DVD-альбом занял 2-е место в Германии, 3-е место в Австрии и Швейцарии и 8-е место в Нидерландах.  Концертный альбом Nichts versäumt включает запись концерта 29 июня 2018 года в Вестфаленхалле.

Трек-лист

Примечания

Ссылки 

 Страница альбома на официальном сайте Nena